Villefort - két község elnevezése Franciaországban:

 Villefort (Aude)
 Villefort (Lozère)